Die All England 1907 fanden vom 27. Februar bis zum 2. März 1907 in London statt. Es war die 9. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 5. Mal im Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City in Islington statt. Der Titel des Vorjahres konnte im Herreneinzel verteidigt werden. George Alan Thomas war des Weiteren ebenso wie im Vorjahr im Mixed erfolgreich, hatte mit G. L. Murray jedoch eine neue Partnerin an seiner Seite.

Austragungsort 
Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City, Bunhill Row, Islington

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1907
1907
Sportveranstaltung im London Borough of Islington